«Флюк» — фильм американского режиссёра Карла Карлея, 1995 год. Главная роль исполнялась несколькими золотистыми ретриверами и ирландскими сеттерами.

Сюжет 
В основе сюжета — реинкарнация человека в собаку. Преуспевающий бизнесмен погибает в автокатастрофе. В то же время на свет появляется щенок. Вскоре щенок начинает вспоминать, что когда-то он был человеком, и что у него есть жена и сын, и наконец что в его смерти, как он считает, виноват его компаньон. Щенок-человек попытается найти свою семью, но у него на пути возникнут всевозможные трудности, одна из которых — он не умеет быть собакой. Пройдя через все испытания, он отыщет своих родных, сумеет объяснить кто он на самом деле, и узнает всю правду о своём друге-компаньоне.

В ролях

Награды и номинации 
 1996 — «Сатурн» номинации — Лучший фэнтези-фильм, Лучший молодой актёр/актриса (Макс Померанц).

Критика 
Фильм встретил плохой приём критиков и вообще потерпел коммерческую неудачу, собрав в прокате в США только $4 000 000. К тому же, на сайте Rotten Tomatoes, посвящённом кинообзорам, получив около 38 % положительных отзывов, «Флюк» был удостоен «почётного» звания «Rotten». Несмотря на это, в 1996 году фильм был номинирован Академией Научной Фантастики, Фэнтези и Хоррора на звание Лучшего Фильма-фэнтези, а Макс Померанк, сыгравший сына главного героя — на номинацию «Лучшая детская роль».

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1995 года
Фильмы-драмы США
Фильмы о реинкарнации
Фильмы о собаках
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы на английском языке